Jo Durie e Jeremy Bates erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 2º turno contro Elna Reinach e Eddie Edwards.

Zina Garrison e Sherwood Stewart hanno battuto in finale 6–1, 7–6 (7–3) Gretchen Magers e Kelly Jones.

Teste di serie

 Martina Navrátilová /  Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Elizabeth Smylie /  John Fitzgerald (semifinali)
 Jana Novotná /  Jim Pugh (secondo turno)
 Betsy Nagelsen /  Paul Annacone (terzo turno)
 Hana Mandlíková /  Christo van Rensburg (primo turno)
 Rosalyn Fairbank /  Danie Visser (terzo turno)
 Jo Durie /  Jeremy Bates (secondo turno)
 Elise Burgin /  Jim Grabb (primo turno)

 Steffi Graf /  Pavel Složil (secondo turno) 
 Patty Fendick /  Rick Leach (semifinali) 
 Nicole Bradtke /  Darren Cahill (quarti di finale) 
 Manon Bollegraf /  Tom Nijssen (primo turno) 
 Tine Scheuer-Larsen /  Michael Mortensen (terzo turno) 
 Zina Garrison /  Sherwood Stewart (campioni) 
 Mary Lou Daniels /  Robert Van't Hof (primo turno) 
 Lori McNeil /  Marcel Freeman (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo di Wimbledon 1988